Luca nume de familie sau prenume masculin

Origine 
Nume de origine latină, care ar proveniența după numele provinciei Lucania (Italia de sud) în traducere ar însemna, lux = cel născut în lumină.

Variante 
 Luke, Lucas,Luckas, Lukasz, Luki, Luky, Lücku, Lüci.

Ziua onomastică 
 17 februarie
 18 octombrie moartea lui Luca Evanghelistul, scriitor bisericesc al cărui nume nu se cunoaște, în mod tradițional fiindu-i atribuită evanghelia desemnată drept Evanghelia după Luca

Personaliți 
 Ion Luca Caragiale
 Luca Marenzio

Biologie
 Ultimul strămoș comun universal cu acronimul LUCA (Last universal common ancestor)

Nume geografice 
 Saint-Luc (regiune în Elveția și Franța)
 Lucca (Italia)
 Lucania (Italia)
 San Lucar (localitate)
 Lucas (Iowa) (localitate
 Lucas (Louisiana) (localitate)
 Lucas (Texas) (localitate)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine